Huai'an kan syfta på:

 Huai'an – en stad på prefekturnivå i Jiangsu-provinse
 Huai'an, Huai'an – ett härad i Jiangsu-provinsen
 Huai'an, Zhangjiakou – ett härad i Hebei-provinsen

WP:Projekt Kina